Le tournoi du Mexique 2010 est un tournoi de tennis professionnel masculin qui se tient du 22 au 28 février.

Faits marquants 
 David Ferrer remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Juan Carlos Ferrero. Il prend sa revanche sur Ferrero qui, une semaine auparavant, l'avait battu en finale de Buenos Aires. Il remporte son  ATP en simple.
 Juan Carlos Ferrero, ancien numéro 1 mondial, se classe  mondial au lendemain du tournoi. Une performance qu'il n'avait plus atteint depuis le 17 octobre 2004.
 En double, Łukasz Kubot et Oliver Marach s'imposent en finale face à Fabio Fognini et Potito Starace. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2010) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Mexique
ATP 2010
Sport au Mexique en 2010
Tennis en février 2010